Кубок Колумбии по футболу 2011 года, официально Кубок Postobón 2011 по названию главного спонсора, — 10-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Он начался 23 февраля и закончился 27 октября 2011 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2012.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 4 команды из 6, занявших 3-е место, с наилучшими показателями. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Карибского и Атлантического регионов.

Источник:

Группа B 
Группа состояла из команд региона Пайса.

Источник:

Группа C 
Группа состояла из команд региона Сантандер.

Источник:

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы.

Источник:

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Источник:

Группа F 
Группа состояла из Зоны Кофе.

Источник:

Вторая фаза

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 13 — 16 июля, а ответные 20 — 21 июля.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 31 августа, а ответные 7 сентября.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 5 октября, а ответные 12 октября.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 19 октября, а ответный 27 октября.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Postobón
 Кубок Колумбии 2011 на soccerway.com

Кубок Колумбии по футболу
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2011 году